Буринское муниципальное образование — упразднённое сельское поселение в Зиминском районе Иркутской области России.

Административный центр — посёлок Буря. 

Образовано в 2004 году. Упразднено в 2022 году и включено в Кимильтейское сельское поселение.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 585 человек, в том числе 299 мужчин и 286 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили 3 населённых пункта:

 Исчезнувшие населённые пункты
 Улус 2-й
 Медведевский (Медвежка)
 Крюковский (Крюково)
 Мостовой
 Курликовский (Курлик)
 Минский (Минск)
 Качегир
 Смуглый
 Сборный

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Зиминского района
Упразднённые сельские поселения Иркутской области